Big Time Rush (együttes)
Big Time Rush (televíziós sorozat)